Con Pratt & Whitney Wasp se puede hacer referencia a:

 La serie Wasp de Pratt & Whitney, una familia de motores radiales compuesta por 8 modelos.
 El Pratt & Whitney R-1340 Wasp, primer motor de esta serie y que dio nombre a la misma.